Cirrosyllis ceylanica är en ringmaskart som beskrevs av Schmarda 1861. Cirrosyllis ceylanica ingår i släktet Cirrosyllis och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ceylanica